Antología – drugi album kompilacyjny hiszpańskiego gitarzysty flamenco i kompozytora Paco de Lucii. Składanka wydana została na początku 1996 roku, w formie dwóch płyt kompaktowych.

Lista utworów 

 CD 1

 CD 2

Twórcy

Zobacz też 
Entre dos aguas

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy Paco de Lucii
Albumy kompilacyjne